Kütahya, törökországi tartomány
 Kütahya, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kütahya, az azonos nevű török tartomány székhelye